Haus Leithe bezeichnet:
 Haus Leithe (Gelsenkirchen), ein ehemaliges Rittergut in Gelsenkirchen-Neustadt
 Haus Leythe, ein ehemaliger Adelssitz in Gelsenkirchen-Erle